Bermudadreieck bezeichnet:
 eine Region im Atlantik, siehe Bermudadreieck
 Filme, die das Geheimnis um diese Region zum Thema haben
 Verschollen im Bermuda-Dreieck von 1977
 SOS-SOS-SOS Bermuda-Dreieck von 1977
 Das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks (1978, Hörspiel)
 Gefangen im Bermuda-Dreieck (2001)
 Bermuda Dreieck – Tor zu einer anderen Zeit (The Triangle, Fernsehfilm 2005)
 Lokalitäten, die nach dieser Region benannt sind, unter anderem:
 ein Bochumer Innenstadtviertel mit Gaststätten und Kulturbetrieben, siehe Bermuda3eck
 ein Lokalviertel in Wien, siehe Bermudadreieck (Wien)
 das gedachte Kommunikationsdreieck zwischen Europäischer Kommission, Europäischem Rat und Europäischem Parlament als Institutionen der Europäischen Union, in dem Ergebnisse von Bürgerinitiativen etc. verschwinden Bermudadreieck (europapolitische Kommunikation)
 Das Bermuda Dreieck, ehemaliger Name des Fahrgeschäfts Area 51 – Top Secret

Siehe auch:
 Bermuda (Begriffsklärung)
 Bermuda3eck